Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1968./69. je drugi put zaredom osvojila ekipa Lokomotiva iz Zagreba.

Savezna liga

Drugi rang prvenstva

Prvenstvo Hrvatske 
Republički turnir održan u Splitu uz sudjelovanje tri ekipe.

Poredak:
 Nada Split
 Koka Varaždin
 Partizan Đakovo

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1968-69